Ahtanum Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ahtanum Creek (Yakima River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Middle Fork Ahtanum Creek, Fluss im Bundesstaat Washington
 North Fork Ahtanum Creek, Fluss im Bundesstaat Washington
 South Fork Ahtanum Creek, Fluss im Bundesstaat Washington